Nobody’s Real (в пер. с англ. Никто не реален) — песня, записанная американской рок-группой Powerman 5000 для их второго студийного альбома Tonight the Stars Revolt!. В ноябре 1999 года лейблом DreamWorks Records композиция была выпущена в качестве второго сингла из Tonight the Stars Revolt!. «Nobody’s Real» стала также одной из главных песен саундтрека к фильму Конец света.

К «Nobody’s Real» был снят видеоклип. В нём показан мальчик, который случайно обнаруживает маску робота, наделившей его сверхспособностями. Во время концертного тура, проводимого группой в 2000 году, трек исполнялся в несколько изменённой версии.

Список композиций 
CD

Участники записи

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Powerman 5000

Песни 1999 года
Песни из кинофильмов
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом